GFK steht für:
 Glasfaserverstärkter Kunststoff, ein Werkstoff aus Kunststoff und Glasfasern
 Glasfaserkabel, siehe Lichtwellenleiter
 Genfer Flüchtlingskonvention, siehe Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge
 Gesellschaft für Kulturaustausch
 Gesellschaft zur Förderung der inneren Kolonisation
 Gewaltfreie Kommunikation, ein Konzept zur Kommunikation
 Gleisfeldkonzentrator, ein Element von Digitalen Stellwerken
 Grand Forks International Airport (IATA-Code), US-amerikanischer Flughafen

GfK steht für:
 GfK (Unternehmen), deutsches Marktforschungsunternehmen
 GfK Entertainment, deutsches Marktforschungsunternehmen
 GfK-Verein, seit 2019 Nürnberg Institut für Marktentscheidungen, eine Non-Profit-Organisation zur Erforschung von Konsum- und Marktentscheidungen

gfk steht für:
 Patpatar (ISO-639-3-Code), eine der ozeanischen Sprachen in der New Ireland Province, Papua-Neuguinea

Siehe auch:

Abkürzung